Un degetar poate însemna:
, instrument folosit la cusătorie
degetar (Ramaria stricta), specie de ciupercă
degetar, sinonim cu degețel roșu (Digitalis purpurea), specie de plantă